Currents steht für:

 Currents (Album), Album von Tame Impala (2015)
 Currents (Band), US-amerikanische Band